Islam je lahko:
 islam, religija
 Islam Grčki (Hrvaška)
 Islam Latinski (Hrvaška)